Marquenterre (streek) of Moerenland.
Parc du Marquenterre, een natuurreservaat in deze streek.